Международна футболна купа 1963/64 е 3-тото издание на турнира, проведено през сезон 1963/64. Турнирът се състои от 48 отбора, разпределени в 12 групи. Победителите от всяка група се класират за фазата на директна елиминация. За първи път участват и отбори от Белгия.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група C1 

1 Срещата не може да бъде приключена, защото Мотор Йена имат прекалено много контузени и наказани играчи.

Група C2

Група C3

Група C4

Първи кръг 

2 Отборът се класира за четвъртфинала като един от двата най-добри загубили.
3 Първата среща е прекратена при резултат 2:3.

Четвъртфинал 

4 Одра Ополе печели след хвърляне на монета.

Полуфинал

Финал

Външни препратки 
 Резултати в RSSSF
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото